Henrik Karlsson kan syfta på:

Henrik Karlsson (ärkebiskop), ärkebiskop från 1383 till 1408
Henrik Karlsson (docent), svensk musikforskare och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin
Henrik Karlsson (ishockeymålvakt), ishockeymålvakt